Topolya község (szerbül Општина Бачка Топола / Opština Bačka Topola) közigazgatási egység (járás) Szerbiában, a Vajdaságban, az Észak-bácskai körzetben.

Földrajza 
A Duna–Tisza köze déli részén, Bácskában, Szerbia északi részén található. Mesterséges tavakban bővelkedik (például a Zobnaticai-, a Pannóniai-, a Krivajai- és a Svetićevói-tó).

A község települései 
A községhez 23 falu tartozik:

Nemzetiségi összetétel 

A 2002-es népszámlálás szerint:
 Magyarok – 22.543 fő (58,94%)
 Szerbek – 11.454 fő (29,94%)
 Jugoszlávok – 831 fő (2,17%)
 Montenegróiak – 547 fő (1,43%)
 Horvátok – 454 fő (1,18%)
 egyéb

Jegyzetek 

Vajdasági községek
Topolya